Beutelspacher ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Beutelspacher (* 1950), deutscher Mathematiker
 Benedikt Beutelspacher (um 1482–1561), Bürgermeister von Leonberg